Macrosaldula är ett släkte av insekter. Macrosaldula ingår i familjen strandskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Strandskinnbaggar
Macrosaldula